França:
 Calais, municipi francès al departament de Pas-de-Calais, regió de Nord – Pas-de-Calais.
 Districte de Calais, districte del departament francès del Pas-de-Calais.
 Nord – Pas-de-Calais, regió de França que agrupa els territoris històrics de Flandes francès i el comtat d'Artois.
 Estació de Calais-Fréthun, estació ferroviària situada a Fréthun (Pas-de-Calais, França)
 Pas de Calais, departament francès situat al Nord-Pas-de-Calais.
 Pas de Calais, pas que es troba al punt més estret del canal de la Mànega.
 Estats Units:
 Calais (Maine)
 Calais (Vermont)
 Miscel·lània:
 Oldsmobile Cutlass Calais, vehicle de tipus compact fabricat per Oldsmobile.
 Els burgesos de Calais, escultura d'Auguste Rodin.